That's the Way Love Is (single) van Marvin Gaye
That's the Way Love Is (album) van Marvin Gaye